Лиль — топоним.
 Лиль — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Лиль — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.

См. также